L'album 0 de la série Canardo
 La série télé : Montalbano, les premières enquêtes